Села:
 Дігтярівка — Сумська область, Недригайлівський район
 Дігтярівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район